Olof Larsson eller Olov Larsson kan syfta på 
 Olov Larsson (död 1438), svensk ärkebiskop
 Olof Larsson (död 1571), häradshövding och befallningsman
 Olof Larsson (1739–1802), bondeståndets talman 1800
 Olof Larsson i Nasta (1820–1876), riksdagsman från Ringkarleby socken
 Olof Larsson (Ångköks-Olle), frihandelsvänlig politiker i riksdagsvalet 1887, vars skatteskuld orsakade att valet av honom ogiltigförklarades
 Olof Larsson i Bratteberg (1848–1902), liberal riksdagsledamot 1900-1902
 Olof Larsson i Rödön (1840–1910), riksdagsman 
 Olof Larsson i Tullus, riksdagsman, bror till Nils Larson i Tullus

Se även
 Olaus Laurentii